Polleunis ist der Familienname folgender Personen:

 Lon Polleunis (* 1943), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Willy Polleunis (* 1947), belgischer Leichtathlet